Антитіла — білкові сполуки, які організм хребетних тварин виробляє у відповідь на антигени.
 «Антитіла» — український поп-рок гурт.